Bürgermeister steht für:

 Bürgermeister, Oberhaupt der Verwaltung einer Gemeinde oder Stadt
 Bürgermeister (historisch), Vertreter der Bürgerschaft unter dem Schultheißen
 in Großstädten ein Stellvertreter des Oberbürgermeisters, siehe Beigeordneter oder Dezernent#Kommunen

 Bürgermeister (Schiff), Reichspostschiff ab 1902
 Bürgermeister, eine Birnensorte, siehe Köstliche aus Charneux

Bürgermeister ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Bürgermeister (1906–1983), deutscher Statiker

Siehe auch:
 Ortsvorsteher, Gemeindevorsteher, Greve (Amt)
 Burgermeister, Burgemeister (Begriffsklärungen)